World Open 2010 (12bet.com World Open) var en rankingturnering i snooker som spelades 18–26 september 2010 i Scottish Exhibition and Conference Centre i Glasgow, Skottland. Det var första gången som turneringen spelades under detta namn, tidigare var den känd som Grand Prix. I samband med namnbytet gjordes även stora förändringar av formatet, se nedan.

Format
World Open 2010 var den första rankingturneringen på snookertouren där även ett antal amatörer (32 st) bjöds in att delta. Bland dessa märktes två kvinnliga spelare, två veteraner, och två juniorer. I kvalet till huvudturneringen ställdes dessa 32 spelare mot de 32 lägst rankade spelarna på touren. Vinnarna ställs därefter mot spelarna rankade 33–64, där fri lottning användes bland alla 64 spelarna. Vinnarna i dessa matcher ställdes mot de 32 högst rankade spelarna (även här tillämpades helt fri lottning, vilket innebar att exempelvis topp-16-spelarna Ronnie O'Sullivan och Mark King möttes redan i kvalet). Ingen spelare var alltså direktkvalificerad till turneringen. Elva av de sista kvalmatcherna spelades dock som en del av huvudturneringen, istället för under kvalet 21–24 augusti.

Alla matcher fram till och med semifinalerna spelades i bäst-av-5 frames, jämfört med bäst-av-9 i de flesta andra rankingturneringar. Finalen spelas i bäst-av-9 frames. Lottningen är helt slumpmässig, vilket exempelvis innebär att de två högst rankade spelarna kan mötas tidigt i turneringen. Detta format har använts tidigare i Grand Prix.

Händelser i samband med turneringen
Världsettan John Higgins var avstängd från allt spel på touren som föremål för utredning i en mutskandal, och kunde därför inte delta i turneringen.

Ronnie O'Sullivan gjorde sitt tionde maximumbreak i sin match i sista kvalomgången mot Mark King. Efter att ha sänkt en röd och en svart frågade O'Sullivan domaren Jan Verhaas om prispengarna för ett maximumbreak. Verhaas svarade att det inte längre fanns några. O'Sullivan sänkte då alla bollarna utom sista svart, för sammanlagt 140 poäng, och tackade därefter Mark King för matchen, och var på väg att lämna arenan. Jan Verhaas övertalade honom dock att sänka sista svart "för publikens skull". O'Sullivan sade i en intervju efteråt "Vad är det för mening att göra ett maximumbreak om man bara tjänar £4000 (priset för högsta break) på det?".

Det befarades att de korta formatet med bäst-av-5-matcher skulle göra resultaten mer slumpmässiga, och att många mindre kända spelare skulle gå långt i turneringen. Men farhågorna kom på skam, sju av de åtta kvartsfinalisterna var tidigare rankingtitelvinnare och alla fyra semifinalisterna var tidigare världsmästare, något som inte hänt i en rankingturnering sedan UK Championship 2006.

Resultat

Final

Huvudturnering
Huvudturneringen spelades 18–26 september. I varje omgång användes fri lottning bland samtliga kvarvarande spelare, vilket innebar att spelarnas ranking inte hade någon betydelse för vem de kunde lottas mot. Nedanstående spelschema kunde alltså inte sammanställas förrän efter turneringens slut.

Kval
Kvalet spelades 21–24 augusti 2010 i English Institute of Sport, Sheffield.

Första omgången
I första kvalomgången deltog 64 spelare: Spelarna rankade 65–96 plus 32 amatörer. Vissa av amatörerna hade kvalificerat sig genom att vinna kvaltävlingar, andra var speciellt inbjudna. Bland de inbjudna märktes två kvinnliga spelare: Wendy Jans och Anita Rizzuti, två juniorer: Luca Brecel och Joel Walker, samt två seniorer: Tony Knowles och Darren Morgan. Fri lottning användes bland alla 64 spelarna.

Andra omgången
I andra kvalomgången deltog 64 spelare: De 32 vinnarna från omgång 1 plus spelarna rankade 33–64. Fri lottning användes bland alla 64 spelarna.

Tredje omgången
I tredje kvalomgången deltog 64 spelare: De 32 vinnarna från omgång 1 plus spelarna rankade 1–32. Även här användes fri lottning. Ingen spelare var alltså direktkvalificerad till huvudturneringen. De topp-16-spelare som misslyckades att kvalificera sig till huvudturneringen var Graeme Dott, Mark Allen, Mark King, Ryan Day, Shaun Murphy, Mark Selby och Liang Wenbo. King, Selby, Murphy och Dott fock dock spela i Glasgow ändå, eftersom deras matcher, tillsammans med sju andra, spelades i samband med huvudturneringen den 18–26 september av publikskäl.

Externa länkar

Källor

2010 i Storbritannien
2010
Snookersäsongen 2010/2011